КрАЗ-6322 «Raptor» або КрАЗ-6322 HMPV-А — український бронеавтомобіль, вперше продемонстрований 21 листопада 2014. Машина забезпечує захист екіпажу та десанту від стрілецького озброєння і від мін.

Історія 
21 листопада 2014 КрАЗ продемонстрував нову броньовану вантажівку КрАЗ-6322 «Raptor», яку планується взяти на озброєння Національної Гвардії та Збройних Сил України.

Досвід бойових дій на Донбасі довів високу ефективність подібних автомобілів. Броньований за аналогічною схемою КрАЗ-6322, підготовлений ВКФ «Практика» для Нацгвардії, потрапив у засідку і був обстріляний з трьох сторін. Але броневантажівка не тільки змогла самостійно виїхати з зони бою, але й ніхто з її команди не постраждав. Крім цього, КрАЗ-6322 «Raptor» значно дешевший, ніж спецавтомобілі MRAP-класу Kraz Shrek і перевершують російські аналоги КАМАЗ-Мустанг і Урал-Федерал.

Опис 
КрАЗ-6322 «Raptor» є подальшим розвитком бронемашин, створюваних у партнерстві з канадською компанією Streit Armored Group. Бронеавтомобіль є багатоцільовим броньованим бортовим автомобілем на шасі КрАЗ-6322 з колісною формулою 6х6, відмітною особливістю нового бронеавтомобіля можна вважати знімне броньоване відділення для десанту. У разі необхідності знімний броньований кунг може бути знятий і встановлений на блок-пост і служити місцем для житла та обігріву особового складу. Бронемодуль вміщує 20 осіб.

Під час демонстраційних випробувань транспортних засобів КрАЗ-6322 з легкістю подолав смугу перешкод на полігоні, куди входили такі завади, як «великий пагорб» (висота — 5,2 м.), десять почергових пагорбів (висотою до двох метрів кожен і з відстанню між вершинами 6 метрів), а також «бетонні перешкоди», «вибоїсту дорогу», «трамплін» і водну траншею глибиною 1,5 метра і довжиною 25,7 метра.

На відміну від версії «Raptor», яку АвтоКрАЗ демонстрував 2007 на виставці IDEZ-2007 для країн Перської затоки та Індії, в українського варіанту повністю броньована кабіна, капот, встановлено більш потужний захист паливних баків та інше. Зазнали змін бійниці в броньованому кунгу.

Завдяки колісній формулі 6х6, блокуванню міжколісних і міжосьових диференціалів, а також широкопрофільним шинам цей транспортний засіб може переміщатися хиткими пісками, болотистою місцевістю або сніговим покривом.

Автомобіль вантажопідйомністю 6 т, при повній масі 23 т, може буксирувати причіп повною масою до 30 тонн. Він оснащений 330-ти сильним дизельним двигуном з турбонаддувом, двома паливними баками ємністю 250 л кожен, що забезпечують машині запас ходу 1500 км.

Застосування 
Машини активно використовуються з моменту початку гарячої фази Російсько-української війни.

Оператори 

 
 НГУ
 ЗСУ

Див. також 
 КрАЗ-5233 «Raptor»
 КрАЗ-Форпост
 Фортеця на колесах

Примітки

Джерела 
 «КрАЗ представил бронированный грузовик 6322 Raptor» autoconsulting.com.ua 21 листопада 2014 (рос.) 
 Новая бронемашина Краз Raptor. отличная проходимость по бездорожью! відео

Автомобілі КрАЗ
Бронеавтомобілі України
Бронетехніка війни на сході України